National Football League was de hoogste nationale voetbalcompetitie van India onder toezicht van de India Voetbal Associatie. De competitie is opgericht in 1996 en opgeheven in 2007. In 2007 kwam er een einde aan de competitie en werd de competitie opgevolgd door de I-League.

Alltime NFL club records (1996-2007) 

Indiase voetbalcompetitie